

Sigle 

CPA, sigle composé des trois lettres C, P et A, peut faire référence à :

en français
 Capacité Professionnelle Agricole ;
 carboxypeptidase, une famille d'enzymes ;
 cellule présentatrice d'antigène, un élément clé de la réaction immunitaire chez l'homme ;
 Centre de perfectionnement aux affaires, une école de management pour cadres rattaché au groupe HEC, devenue en 2002, l'Exécutive MBA ;
 Cercle pongiste auscitain, un club français de tennis de table basé à Auch, dans le département du Gers ;
 cessation progressive d'activité (cf. Éducation Nationale) ;
 Circuit Paul Armagnac, un circuit automobile situé dans le Gers ;
 Classe préparatoire à l'apprentissage ;
 club de patinage artistique ;
 Coalition du peuple pour l'Azawad ;
 coefficient de polissage accéléré (cf. Laboratoire Central des Ponts et Chaussées) ;
 Comité permanent amiante ;
 Commandos parachutistes de l'air, dans l'Armée de l'air française ;
 Communauté d'agglomération du pays d'Aix ;
 comptable professionnel agréé ;
 compte personnel d'activité, un dispositif français dans le cadre de la loi relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels de 2016 ;
 conditions publiques d'achats ;
 contrôle parlementaire de l'administration, en Suisse ;
 coup de pied arrêté, une action de remise en jeu du ballon au football quand celui-ci doit être immobilisé comme dans le cas d'un corner, d'un coup franc ou d'un penalty
 Cour permanente d'arbitrage ;
 coût par action ;
 Crédit populaire d'Algérie, une banque algérienne ;
 Cycle à pédalage assisté ;
 Coopération pédagogique en Afrique, une ONG basée en Suisse, active dans la formation continue d'instituteurs et institutrices dans certains pays africains. 
 Centre de portance aérodynamique (encore nommé CLP dans le domaine des fusées : centre latéral de portance) ;

en anglais
 Certified Public Accountant, un titre américain d'expertise comptable,
 Chirped pulse amplification (en français, amplification par dérive de fréquence), une technique d'amplification d'impulsions laser ultra-courtes,
 Coalition Panasiatique, une des deux factions s'affrontant dans Battlefield 2142.
 Contiguous Point Analysis, une analyse statistique des SNPs en Biologie Moléculaire
 Closest Point of Approach, utilisé souvent en navigation maritime et aéronautique pour désigner la distance entre deux navires ou aéronefs lorsqu'ils seront au plus proche (CPA nul = collision).

Code 
CPA est un code qui peut faire référence à :
 Cape Palmas, l'aéroport de Harper, au Libéria, selon la liste des codes AITA des aéroports ;
 Cathay Pacific, selon la liste des codes OACI des compagnies aériennes.